Iotapa o Iotape o Iotapi (greco: Ἰωτάπη) fu il nome di diverse regine e principesse vissute tra il II secolo a.C e il II secolo d.C. Il nome era la trascrizione in greco del nome persiano Jotapa o Jotape.

Iotapa, regina asiatica dell'inizio del I secolo a.C.;
Iotapa, regina di Commagene, seconda metà del I secolo a.C.;
Iotapa, sorella e moglie di Antioco III di Commagene;
Iotapa, moglie di Sampsiceramo II di Emesa;
Giulia Iotapa I, figlia di Antioco III;
Iotapa, figlia di Sampsiceramo II di Emesa;
Giulia Iotapa II, figlia di Antioco IV di Commagene;
Iotapa, moglie di Gaio Giulio Alessandro.